O brasão de Coronel Fabriciano é um dos símbolos oficiais do município brasileiro supracitado, localizado no interior do estado de Minas Gerais.

A engrenagem central, em amarelo, representa as indústrias; a cruz branca, dentro do triângulo vermelho, a saúde; o livro branco, dentro do triângulo azul, a educação; a tocha em azul e vermelho significa a paz; os ramos verdes representam o milho e o café; e o lema em latim "Deus, Pax Et Prosperitas" significa Deus, Paz e Prosperidade.

Ver também 
 Bandeira de Coronel Fabriciano
 História de Coronel Fabriciano

Ligações externas 
 Prefeitura de Coronel Fabriciano

Brasão Coronel Fabriciano
Coronel Fabriciano